Karya (Lefkada), een plaats in Griekenland
Karya (Pakkat), een plaats in Indonesië
Karya (Tanjung Balai Selatan), een plaats in Indonesië